Nasafi bezeichnet:

 Abū l-Barakāt an-Nasafī (* um 1240, † 1310), islamischer Rechtsgelehrter
 Aziz ad-Din Nasafi († 1287), Sufi